Evil ():

 EVIL-камера — англоязычная аббревиатура беззеркального системного компактного цифрового фотоаппарата с возможностью смены объектива

Музыка 
 Evil — песня нью-йоркской инди-рок группы Interpol

См. также 
 Evile — британская трэш-метал-группа